Podarkes (griechisch ) ist: 

in der griechischen Mythologie:
 Podarkes (Sohn des Iphiklos), Thessalerführer vor Troia
 der ursprüngliche Name des trojanischen Königs Priamos

Außerdem:
 (13062) Podarkes, ein Asteroid